W Polsce
 Kuźnica Stara – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Przystajń
 Kuźnica Stara – wieś w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Poraj
 Kuźnica Stara – gromada